Саббатини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Саббатини, Лоренцо (ок. 1530—1576 или 1577) — итальянский художник-маньерист XVI века, живший в Болонье.
 Саббатини, Луиджи Антонио (1732—1809) — итальянский музыкальный теоретик.
 Саббатини, Пьетро Паоло (1600—1657) — итальянский композитор.